Єлена Янкович була чинною чемпіонкою, але замість захисту вирішила взяти участь у турнірі в Флоріанополісі.

Дуань Інін виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Ваня Кінґ з рахунком 1–6, 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Jiangxi International Women's Tennis Open, жінки, одиночний розряд
2016, жінки, одиночний розряд